Том Кантанс (; род. 16 января 1994, Рига) — латвийский шахматист, гроссмейстер (2017).

В составе сборной Латвии участник 4-х Олимпиад (2010, 2014, 2018, 2022) и 20-го командного чемпионата Европы (2015). В августе 2022 года он занял второе место в открытом турнире «А» Рижского технического университета.

Спортивные результаты

Личная жизнь 
В 2015 году он женился на польской шахматистке Анне Ивановой.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Латвии